Miejscowości w USA:
 Mount Holly – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Gaston
 Mount Holly – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
Gminy w USA:
 Mount Holly (ang. Mount Holly Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington
 Mount Holly (ang. Mount Holly Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland